Мете́льник:
 Метельник — путеочиститель, устройство, смонтированное на передней части локомотива или головном вагоне МВПС, для удаления с железнодорожного пути любых посторонних предметов: скота, снега, веток деревьев и тому подобное.
 Метельник — род растений семейства Бобовые.